Maßnahme steht für:

 Maß nehmen, siehe Messung
 Maßnahme (Recht), ein einseitig-hoheitliches Handeln, das einen Einzelfall betrifft

Die Maßnahme steht für:
 Die Maßnahme (Drama), ein Theaterstück von Bertolt Brecht
 Die Maßnahme (Film), ein deutscher Film

Siehe auch
 Maßnahmenhierarchie (Arbeitsschutz)